Peter Christiansen (né en 1941), rameur d'aviron danois
Peter Christiansen (né en 1975), footballeur danois